Шабло́н:
 Шаблон — в технике, пластина (лекало, трафарет и т. п.) с вырезами, по контуру которых изготовляются чертежи или изделия, либо инструмент для измерения размеров.

 Шабло́н — в языках программирования, спецификация формы представления и правил редактирования элемента данных с помощью строки символов, в которой каждый символ указывает на допустимый вид символа или на подлежащее выполнению редактирование для соответствующей позиции значения элемента. Впервые шаблон был введён, как конструкция языка КОБОЛ. 
 Шаблон проектирования
 Шаблон поиска — метод описания поискового запроса с использованием метасимволов («*» — любая последовательность символов (слово), «?» — любой символ).
 Шаблоны C++ — средство языка C++, предназначенное для кодирования обобщённых алгоритмов.
 Шаблон («рыба», жарг.) — в делопроизводстве — пустая форма документа с комментариями о том, как следует заполнять каждое поле. Другой вариант шаблона — форма документа с уже заполненными полями, которые можно использовать как пример.
 Веб-шаблон (шаблон веб-страницы) — страница сайта, содержащая в исходном коде определённый набор HTML-тегов и заполняемая движком системы сайта определённым содержанием (теги HTML, текст, изображения, мультимедиа и прочее содержимое), в зависимости от назначения шаблона. (см. также: Шаблонизатор)
 Шаблон — в поведении повторяемая реакция (биология) или действия на внешние раздражители. В отличие от рефлекторного, шаблонное поведение — осмысленные действия, то есть совершаемые обдуманно. Например на приветствие «Привет, Как дела?» может следовать шаблонный ответ «Привет, Все хорошо, а как у тебя?». Шаблоны общения могут меняться, в зависимости от настроения или собеседника, оставаясь при этом одним из заранее заготовленных вариантов. Креативность — противоположность шаблонного поведения.
 Шаблон — в переносном значении образец, пример, которому подражают (напр., звёзды).
 Шаблон — прибор для измерения ширины железнодорожной колеи.

См. также 

 Трафарет
 Клише
 Заготовка
 Паттерн (значения)
 Эталон (значения)
 Модель (значения)
 Инвариант
 Моншаблон

Примечания